Bounin est un patronyme porté notamment par :

 Gabriel Bounin (vers 1520-1604), poète et un dramaturge français ;
 Jacques Bounin (1908-1977), homme politique français ;
 Polydore Bounin (1806-1876), poète français.